

Persone
 Antoine de Latour (1808-1881) – scrittore francese
 Antoine Henri Armand Jules Élisabeth de Latour-Foissac (1782-1855) – generale francese
 Charles Cagniard de Latour (1777-1859) – ingegnere, fisico e accademico francese
 François Philippe de Latour-Foissac (1750-1804) – militare francese
 Jean-Paul Spesoller de Latour (prima del 1724-1789) – tenore (haute-contre) francese
 Louis Willibrod Antoine de Baillet de Latour (1753-1836) – generale francese

Altro
 Sirena di Cagniard de Latour – dispositivo meccanico in grado di generare suoni a una frequenza determinata e regolabile

Pagine correlate
Latour